Йо́о () — венгерская фамилия. Известные носители:
 Йоо, Абигель (род. 1990) — венгерская дзюдоистка
 Йоо, Арпад (род. 1948) — американский пианист и дирижёр венгерского происхождения